Испантепек Нијевес има више значења:

 Општина Испантепек Нијевес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Испантепек Нијевес (Испантепек Нијевес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику